Els Caus (Aguilar de Segarra), masia d'Aguilar, al Bages
 Els Caus (Pinós), masia de Pinós, al Solsonès
 Els Caus (Vacarisses), urbanització de Vacarisses, al Vallès Occidental
 Els Caus – els Pinetons, urbanització i barri de Terrassa, al Vallès Occidental
 Can Ràfols dels Caus, edifici d'Avinyonet del Penedès, a l'Alt Penedès
 Els Caus de Guitard, surgència d'aigua a Terrassa, al Vallès Occidental